Фамилија Муњоз има више значења:

 Фамилија Муњоз, Ехидо Лазаро Карденас (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Муњоз, Ехидо Салтиљо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Муњоз, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Муњоз, Колонија Кастро (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Муњоз, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Муњоз (Тихуана), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику